Vorkloster steht für:
 Vorkloster, ein Ortsteil der Katastralgemeinde Rieden, Gemeinde Bregenz, Vorarlberg, Österreich
 Vorkloster, der deutsche Name von Předklášteří, eine Gemeinde in Tschechien